Hindy Iván (1800–1875) jogász, ügyvéd, táblabíró
 Hindy Iván (1890–1946) katonatiszt 
 Hindy Iván (1929–) onkológus